Helmut est un prénom d'origine germanique.

Prénom

Personnalités politiques 
Helmut Kohl (1930-2017), homme politique allemand, Chancelier fédéral de 1982 à 1998.
Helmut Schmidt (1918-2015), homme politique allemand, Chancelier fédéral de 1974 à 1982.

Communauté scientifique 
Helmut Gröttrup (1916-1981), ingénieur allemand en astronautique.
Helmut Hasse (1898-1979), mathématicien allemand
Helmut Hofer, mathématicien.
Helmut Rix (1926-2004), professeur et linguiste allemand.
Helmut Schelsky (1912-1984), sociologue allemand.
Helmut Sick (1910-1991), ornithologue brésilien d'origine allemande.

Artistes 
Helmut Berger (1944-), acteur autrichien.
Helmut Dantine (1917-1982), acteur d'origine autrichienne.
Helmut Griem (1932-2004), acteur et metteur en scène allemand.
Helmut Jahn (1940-), architecte allemand.
Helmut Käutner (1908-1980), acteur, réalisateur et scénariste allemand.
Helmut Lachenmann (1935-), compositeur allemand.
Helmut Lang (1956-), créateur de mode autrichien.
Helmut Lotti (1969-), chanteur classique belge.
Helmut Newton (1920-2004), photographe australien d'origine allemande.
Helmut Qualtinger (1928-1986), acteur et écrivain autrichien.
Helmut Walcha (1907-1991), organiste et claveciniste allemand.
Helmut Fritz, un chanteur français.

Sportifs 
Helmut Gulcz, joueur de tennis allemand.
Helmut Haller (1939-), footballeur allemand.
Helmut Höflehner (1959-), skieur alpin autrichien.
Helmut Kremers (1949-), footballeur allemand.
Helmut Lantschner (1909-), skieur alpin austro-allemand.
Helmut Marko (1943-), pilote automobile autrichien.
Helmut Mayer (1966-), skieur alpin autrichien.
Helmut Rahn (1929-2003), footballeur allemand.
Helmut Recknagel (1937-), sauteur à ski allemand.
Helmut Roleder (1953-), footballeur allemand.
Helmut Sadlowski (1929-2007), footballeur allemand.
Helmut Senekowitsch (1933-2007), footballeur autrichien.
Helmut Schön (1915-1996), footballeur et entraîneur allemand.
Helmut Winklhofer (1961-), footballeur allemand.

Militaires 
Helmut Knochen (1910-2003), officier SS.
Helmut Weidling (1891-1955), général allemand.
Helmut Wick (1915-1940), pilote de la Luftwaffe.
Helmut Wilberg (1880-1941), général de la Luftwaffe.

Autres 
Helmut Goebbels, troisième enfant de Joseph Goebbels.
Helmut Punke, auteur allemand de jeux de société.
Helmut Simon (??-2004), touriste allemand, découvreur d'Ötzi.

Surnom 
 Helmut est un surnom donné au mieux conservé des deux mammouths de Changis.

Voir aussi